Lambertz steht für:

 das Unternehmen Lambertz-Gruppe

Lambertz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Lambertz (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Carl Lambertz (1910–1996), deutscher Maler und Graphiker
 Henning Lambertz (* 1970), deutscher Schwimmtrainer
 Henry Lambertz (1834–1898), deutscher Printenfabrikant und Pâtissier
 Julia Lambertz (* 1994), deutsche Volleyballspielerin
 Karl-Heinz Lambertz (* 1952), belgischer Politiker
 Klaus Lambertz (* 1940), deutscher Fußballtorwart
 Maximilian Lambertz (1882–1963), österreichischer Albanologe
 Patrick Lambertz (* 1972), deutscher Fotograf

Siehe auch:

 Lamberts
 Lamberz